Baedeker (reisgids)
 Baedeker voor de vrouw, naslagwerk uit de 20e eeuw voor de huisvrouw
 Karl Baedeker, uitgever en uitgeverij van bovenstaande gids en naslagwerk.